Farini steht für:
 Farini (Emilia-Romagna), Gemeinde in der Provinz Piacenza, Emilia-Romagna, Italien

Farini ist der Familienname folgender Personen:
 Luigi Carlo Farini (1812–1866), italienischer Politiker

Siehe auch:
 Der Tiger des Zirkus Farini, deutscher Film von Uwe Jens Krafft (1923)